El término General Urquiza puede referirse a:

Justo José de Urquiza y García, presidente argentino de 1854 a 1860.

En Argentina, también se conoce como General Urquiza a:

el municipio de General Urquiza, en la provincia de Misiones;
la estación General Urquiza, parte de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires;
la estación General Urquiza del ferrocarril Mitre, parte la red ferroviaria argentina;
el Ferrocarril General Urquiza, parte de la red ferroviaria argentina.
la empresa de transporte General Urquiza empresa de larga distancia de transporte de pasajeros, que comunica diversas provincias del centro de la república Argentina.